Centrum im. Profesora Bronisława Geremka – fundacja założona przez rodzinę i przyjaciół tragicznie zmarłego 13 lipca 2008 r. profesora Bronisława Geremka – historyka, jednego z czołowych działaczy „Solidarności”, męża stanu i „architekta polskiej wolności”. Fundacja prowadzi działalność edukacyjną na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w zjednoczonej Europie.

Fundacja organizuje warsztaty dla zdolnej młodzieży z całej Polski, prowadzi programy stypendialne i badawcze, organizuje międzynarodowe konferencje oraz zajmuje się działalnością wydawniczą. Uczestniczy również w wielu programach z instytucjami partnerskimi. Z fundacją współpracuje wielu badaczy i działaczy społecznych z Polski i ze świata.

Prezesem Zarządu Fundacji im. B. Geremka jest Ignacy Niemczycki, a członkami Zarządu Wojciech Białożyt i Magdalena Witwicka. W latach 2008-2019 na czele Zarządu Fundacji stała dr Jolanta Kurska. W latach 2008–2015 funkcję wiceprezesa sprawowała Maria Starzewska oraz Monika Lisiewicz.

Cele i misja 

Do głównych celów fundacji należą:
 wspieranie rozwoju edukacji, myśli i kultury politycznej
 działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 kształtowanie postaw społecznych poszanowania praw człowieka
 wspieranie dialogu między różnymi środowiskami i narodami
 dokumentacja dorobku profesora oraz promowanie pamięci o nim

Cele te realizowane są poprzez:
 organizację seminariów historycznych dla młodzieży
 prowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych i edukacji globalnej
 inicjowanie i organizację międzynarodowych debat publicznych
 stworzenie platformy wymiany myśli i opinii w środowisku międzynarodowym badaczy, polityków i działaczy społecznych
 realizację projektów badawczych przydatnych dla praktyki życia społecznego
 promowanie bliskich profesorowi Geremkowi idei życia publicznego

Władze 
Rada fundacji
 Mirosław Czech 
 Jacek Dubois
 Andrzej Friszke
 Marcin Geremek
 Andrzej Klesyk
Jolanta Kurska 
 Helena Łuczywo
 Adam Michnik
Tomasz Nowakowski 
 Adam Daniel Rotfeld
 Henryk Samsonowicz
 Róża Thun
 Maciej Witucki

W przeszłości w Radzie Fundacji zasiadali również: Mikołaj Dowgielewicz, Karol Modzelewski, Tadeusz Mazowiecki, Wiktor Osiatyński. 

Zarząd Fundacji:

 Ignacy Niemczycki, prezes Zarządu
 Wojciech Białożyt, członek Zarządu
 Magdalena Witwicka, członkini Zarządu

Działalność

Programy edukacyjne 

 Program dla uczniów i nauczycieli „Polska w XX wieku” – ogólnopolskie warsztaty historyczne im. prof. Bronisława Geremka
 Przez Współczesność do Historii – program dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – warsztaty historyczne im. prof. Bronisława Geremka
 Warsztaty na temat praw człowieka i antydyskryminacji dla licealistów
 Seminarium filozoficzne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy i okolic
 Program Szkoła Równego Traktowania
 Interaktywne warsztaty edukacji globalnej „Nasz Świat”
 Eksperymentalne seminarium „Jedność Europy i wielość kultur”
 Olimpiada Solidarności
 Warsztaty „Dekada (nie)ograniczonych możliwości”
 Stypendia im. Bronisława Geremka dla studentów humanistyki
 Warsztaty dla nauczycieli

Konferencje 
Coroczne konferencje międzynarodowe dedykowane Bronisławowi Geremkowi organizowane są w celu utrwalenia myśli politycznej prof. Bronisława Geremka i stworzenia stałego forum debaty na najważniejsze tematy dotyczące przyszłości Europy i jej polityki zagranicznej. W konferencjach uczestniczą wybitni intelektualiści, analitycy, przedstawiciele świata polityki, a także uczeni i przyjaciele prof. Geremka.

 2017: The Rule of Law vs. Society and Economy
 2016: The Constant Temptation of Non-Liberal Democracy
 2015: Europe – Russia – Ukraine. Search of a new European Order
 2014: Price of Freedom. Security in the Globalized World
 2013: Arab Revolts – two years after
 2012: China and European Union: New Quality of Relationships
 2011: Russia and the European Union: what unites us, what divides us?
 2010: Europe and the United States in a Changing World

Cykl debat lemkinowskich obejmujący problematykę praw człowieka i polityki międzynarodowej – organizowane są w celu przybliżenia oraz popularyzacji dokonań prof. Rafała Lemkina – polskiego prawnika żydowskiego pochodzenia, autora pojęcia „genocide”. Rafał Lemkin jest autorem Konwencji ONZ w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku.

 2015: Europa jako źródło cierpień? – skrajna prawica i ksenofobia w Europie Zachodniej
 2014: Wzrost popularności skrajnej prawicy w Europie – przykład Polski i Węgier
 2014: Wzrost popularności skrajnej prawicy w Europie – przykład Ukrainy i Rosji
 2012: Komu jest potrzebna pomoc humanitarna?
 2011: Etyka i odpowiedzialność w działaniach wielkich mocarstw. Przykład tajnych więzień CIA i naruszeń praw człowieka w Federacji Rosyjskiej.
 2011: Co pozostało z prawa do interwencji humanitarnej?
 2011: Pojęcie ludobójstwa we współczesnej polityce międzynarodowej. Przykłady Turcji i Rwandy

Cykl debat językowych jest refleksją nad procesem wielowymiarowego uwikłania języka w nurt współczesnego życia społecznego i politycznego – celem cyklu jest refleksja nad procesem wielowymiarowego uwikłania języka w nurt współczesnego życia społecznego i politycznego.

 2012: Wolność słowa a język nienawiści
 2011: Nowomowa a język poprawności politycznej

Cykl debat europejskich koncentrujących się na zagadnieniach dotyczących przyszłości Europy

 2014: Ukraine as a test for European solidarity? – w Parlamencie Europejskim
 2013: Czy Europa Geremka jest wciąż możliwa?
 2012: Po kryzysie – wokół eseju Alaina Touraine’a
 2011: Jaka Europa po kryzysie
 2011: Kto się boi wielokulturowej Europy?
 2011: Wspólna pamięć europejska – mit czy rzeczywistość?

Cykl debat publicznych dotyczący polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Nowa Dekada, Nowa Europa (projekt zakończony)

 2011 – Budżet Unii Europejskiej w dobie kryzysu
 2010 – Ku Europejskiej Wspólnocie Energetycznej XXI wieku?
 2010 – Czy europejska polityka bezpieczeństwa i obronności jest możliwa?

Debaty publiczne

 2016 – „Dobre Rządy w Europie?” – wspólnie z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej
 2013 – Spotkanie z Anne Applebaum
 2012 – Wykład prof. Jerzego Jedlickiego z okazji obchodów 80. rocznicy urodzin prof. Bronisława Geremka – „Motory i hamulce cywilizacji.”
 2012 – „Tajne więzienia CIA – polska zbrodnia stanu?”
 2011 – „13 XII 1981 w oczach Polaków i Francuzów. Nie ma wolności bez Solidarności” – wspólnie z Ośrodkiem Kultury Francuskiej
 2010 – „Weimarska wizji działań Unii Europejskiej na najbliższe pięć lat” – wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych

Wykłady 
Cykl „Obywatel, czyli kto?”

 2015 – Dylematy współczesnego obywatelstwa (prof. Jacek Raciborski)

Cykl „(O)cena polskiej transformacji”

 2015 – Wolny Kościół w wolnym państwie (o. Tomasz Dostatni OP)
 2014 – Przemoc i ład (prof. Przemysław Czapliński)
 2014 – Co się wydarzyło naprawdę w 1989 roku? (prof. Jerzy Hausner)
 2014 – Debata inauguracyjna cyklu (Waldemar Kuczyński, Andrzej Leder, David Ost)

Cykl wykładów „Człowiek dialogu”

 2013 – Dialog jako narzędzie polityki międzynarodowej (prof. Adam Daniel Rotfeld)
 2013 – Dialog polityczny w najnowszej historii Polski (prof. Andrzej Friszke)
 2013 – Wykład inauguracyjny (prof. Tadeusz Gadacz)

Cykl wykładów „Człowiek pogranicza”

 2013 – Kultura, tożsamość, los – O doświadczeniach wielokulturowego zakorzenienia (Basil Kerski)
 2012 – Tożsamość polsko-żydowska. Konflikt? Harmonia? Problem? (Piotr Matywiecki)
 2012 – Wykład inauguracyjny (Krzysztof Czyżewski)

Cykl wykładów „Człowiek wykluczenia”

 2012 – Non person (Andrzej Titkow)
 2012 – Wykluczenie społeczne w Polsce niejedno ma imię (prof. Janusz Czapiński)
 2011 – Postawy wobec obcych (prof. Magdalena Środa)
 2011 – Wykład inauguracyjny (prof. Henryk Samsonowicz)

Cykl wykładów „Polska, czyli prowincja?” (2010)

 Wychodzenie z prowincji (prof. Andrzej Mencwel)
 Prowincjonalizm psychologiczny Polaków (Ewa Woydyłło)
 O naturze polskiej wspólnotowości. Przyczynek do tematu polskiego prowincjonalizmu (prof. Marek Ziółkowski)
 Kompleksy i aspiracje prowincji (prof. Jerzy Jedlicki)

Publikacje 
 Juan Carlos Vidal (2015). Geremek/Vidal. Rozmowy. Warszawa:
 Bronisław Geremek (2015). Rozmowy polskie 1988-2008. Kraków: Universitas
 Ludwig Melhorn (2015). Europejski duch oporu. Kraków: Universitas
 Bernard Guetta (2014). Jak zostałem Europejczykiem. Kraków: Universitas
 Rob Riemen (2014). Wieczny powrót faszyzmu. Kraków: Universitas
 Rafał Lemkin (2013). Rządy państw Osi w okupowanej Europie. Warszawa: Scholar
 Profesor to nie obelga, Alfabet Bronisława Geremka (2013, red. Jacek Głażewski). Kraków: Universitas
 István Bibó (2013). Eseje polityczne. Kraków: Universitas
 Vaclav Havel (2012). Zmieniać świat. Warszawa: Agora
 Bronisław Geremek (2012). Nasza Europa. Kraków: Universitas
 Vaclav Havel (2011). Siła bezsilnych i inne eseje. Warszawa: Agora
 Bronisław Geremek (2010). Głos w Europie. Kraków: Universitas

Raporty
 (2015) (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji
 (2014) Z cyklu wykładów geremkowskich wykład prof. Adama Daniela Rotfelda: Europa: wspólne wartości a pamięć historyczna
 (2013) Obok siebie, wzajemne postrzeganie się Polaków i Litwinów
 (2011) Cykl wykładów „Polska, czyli prowincja”

Inne projekty 
Projekty Litewskie

Od 2011 roku Fundacja wraz z partnerem ze strony litewskiej – Polsko-Litewskim Forum Współpracy i Dialogu im. Jerzego Giedroycia, którego prezesem jest litewski historyk prof. Alvydas Nikžentaitis – zaangażowała się w działania mające na celu poprawę klimatu w relacjach pomiędzy społeczeństwami obu krajów, budowanie atmosfery porozumienia oraz sprzyjanie dwustronnym projektom badawczym. W ramach projektu prowadzone są badania naukowe oraz organizowane wizyty studyjne, konferencje.

Bezpośrednią przyczyną zaangażowania fundacji w działania na rzecz Litwy były pojawiające się napięcia w stosunkach pomiędzy dwoma krajami oraz niska wzajemna wiedza wśród społeczeństw obu krajów.

(Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji

Projekt realizowany był w 2015 roku przez badaczki z Uniwersytetu Jagiellońskiego z inicjatywy Fundacji Geremka. Obejmował on przeprowadzenie badań empirycznych poświęconych funkcjonowaniu psychologicznemu i szkolnemu dzieci, które powracają z rodzicami z zagranicy. Na podstawie wyników tych badań powstał raport, który prezentuje szerokie rekomendacje – dla rodziców, szkół i dydaktyków. Znajdują się w nim także rekomendacje systemowe mające ułatwić dzieciom i młodzieży adaptację do nowej sytuacji po powrocie z emigracji. Autorkami raportu są: prof. Halina Grzymała Moszczyńska, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Joanna Durlik oraz Paulina Szydłowska. Projektowi patronowało wiele instytucji publicznych w tym m.in. MEN, RPO, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Rzecznik Praw Dziecka.

„Rozmawiajmy o uchodźcach”

Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty w 2016 roku.

Projekt jest odpowiedzią na spadek społecznego poparcia dla przyjmowania uchodźców wśród młodych ludzi, szerzący się strach przed „obcymi”, potrzebę dotarcia do społeczeństwa rzetelnymi i dostosowanymi do ich potrzeb informacjami na temat sytuacji uchodźstwa i migracji, potrzebę wsparcia nauczycieli w podejmowaniu rozmów o uchodźcach w szkołach, a także o wartościach i postawach, które są bliskie młodym ludziom, oraz potrzebę budowania wśród młodzieży postaw otwartości i akceptacji różnorodności, które z kolei są warunkiem integracji przybywających do Polski uchodźców.

Ogólnym celem projektu jest ułatwienie szkołom podjęcia wyzwania, jakim jest zmiana negatywnego nastawienia dużej części młodzieży do uchodźców i uchodźczyń oraz przygotowanie młodych obywateli na przyjęcie uchodźców w Polsce. Cel ten realizowany jest poprzez wsparcie nauczycieli w poruszaniu z młodzieżą tematów związanych z uchodźstwem, dotarcie z informacjami o potrzebie podejmowania tego tematu w szkołach do szerokiego grona dyrektorów szkół, oraz przekazanie rzetelnych informacji nt. uchodźstwa młodym ludziom.

Czytelnia 
W siedzibie Fundacji mieści się czytelnia naukowa, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 (po uprzednim umówieniu się). Na księgozbiór składają się prywatne zbiory profesora Geremka, materiały przekazane przez Towarzystwo Opieki Nad Archiwum Instytutu Literackiego i inne publikacje z zakresu historii, politologii i nauk społecznych.

Dostępna dla czytelników część księgozbioru zawiera książki i czasopisma polskie (ok. 2500 tytułów), podobnej objętości zbiór zagraniczny (książki francuskie, włoskie, rosyjskie, angielskie i niemieckie z księgozbioru prof. Geremka). Najciekawszą część stanowi dział mediewistyczny, zawierający wiele unikalnych pozycji. Dużą wartość mają również serie czasopiśmiennicze, na czele z niemal kompletną serią francuskich „Annales”, polskimi „Zeszytami Historycznymi”, włoskim czasopismem „Micromega” oraz rosyjskim „Srednije wieka”. Czytelnia zawiera część paryskiej „Kultury” i książek wydanych w serii Biblioteka Kultury.

Archiwum 
Zbiory obejmują archiwalne wywiady prof. Bronisława Geremka, artykuły, audycje radiowe i telewizyjne, niepublikowane teksty, notatki, korespondencję, nagrody, dyplomy oraz prywatny księgozbiór prof. Bronisława Geremka. Kolekcja jest cały czas uzupełniana i katalogowana. W zbiorach Fundacji znajduje się kolekcja Unii Wolności, będąca własnością Partii Demokratycznej-demokraci.pl. Przechowywana jest jako depozyt. Całość zespołu obejmuje materiały z lat 1990-2005. Pierwszą część zasobu stanowią dokumenty Unii Wolności z lat 1994-2005 oraz dokumenty organizacji, których partia była spadkobierczynią: Ruchu Obywatelskiego-Akcji Demokratycznej (1990-1991), Forum Prawicy Demokratycznej (1990-1991), Unii Demokratycznej (1991-1994), Kongresu Liberalno- Demokratycznego (1990-1994) oraz komitetów wyborczych Tadeusza Mazowieckiego z okresu jego kampanii do wyborów prezydenckich roku 1990. Pojedyncze dokumenty należące do zespołu to kopie dokumentów wytworzonych przez inne instytucje, włączone do dokumentacji poszczególnych partii – poprzedniczek UW przez ich kierownictwo i stanowią również świadectwo ich działalności. Informacja o zbiorze

Biblioteka multimedialna 
Fundacja prowadzi bibliotekę multimedialną, w której dostępne są nagrania wszystkich konferencji i debat przez nią organizowanych.

Nagroda im. Bronisława Geremka 
W 2009 r. Parlament Europejski ufundował Nagrodę im. Bronisława Geremka, która została przyznana po raz pierwszy w 2015 r. przez Fundację Geremka oraz Katedrę Cywilizacji Europejskiej w Kolegium Europejskim w Natolinie.

Kapituła Nagrody obradowała w składzie: Marcin Geremek, prof. Richard Butterwick-Pawlikowski, prof. Andrzej Friszke, prof. Maria Koczerska, prof. Wojciech Kriegseisen oraz prof. Henryk Samsonowicz.

Główną nagrodę w 2015 roku zdobył prof. Mark Lewis z City University of New York za książkę „The Birth of the New Justice: The Internationalization of Crime and Punishment”, 1919-1950, wydaną przez Oxford University Press. Nagrodą za wybitną pierwszą publikację w tym samym roku został uhonorowany dr Wojciech Świeboda z Uniwersytetu Jagiellońskiego za książkę „Innowiercy w opiniach prawnych uczonych polskich w XV w. Poganie, Żydzi, Muzułmanie”, wyd. Societas Vistulana.

W 2016 roku kapituła nagrody przyznała główną nagrodę dla profesora Konrada H. Jaruscha za książkę "Out of Ashes: A New History of Europe in the Twentieth Century", opublikowaną przez Princeton University Press.
Kapituła przyznała również nagrodę za wybitną pierwszą książkę dla dokrora Patricka Lantschnera za książkę "The Logic of Political Conflict in Medieval Cities: Italy and the Southern Low Countries, 1370-1440", wydaną przez Oxford University Press.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Fundacji
 Biblioteka multimedialna Fundacji
 
 Kanał youtube Centrum Geremka

Centrum im. Profesora Bronisława Geremka
Archiwa społeczne w Polsce